

Топонім

Гейнс (округ, Техас), () — округ (графство) у штаті Техас
 Гейнс — місто, штат Нью-Йорк
 Гейнс — селище, штат Мічиган
 Гейнс Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсільванія

 Гейнс (округ, Аляска) — округ (боро) у штаті Аляска
 Гейнс — місто, штат Орегон
 Гейнс Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсільванія
 Гейнс — переписна місцевість, штат Аляска

 Гейнс — місто, штат Арканзас
 Гейнс — місто, штат Північна Дакота

Особи 

 Джонні Гейнс (англ. Johnny Haynes, * 17 жовтня 1934, Лондон — † 18 жовтня 2005, Единбург) — англійський футболіст.
 Джордж Гейнз (англ. George Gaynes; народився 16 травня 1917, Гельсінкі, Велике князівство Фінляндське) — американський актор.
 Тодд Гейнс (;  2 січня 1961) — американський незалежний режисер, сценарист, продюсер.